Список заслуженных артистов Латвийской ССР

Ниже приведён список заслуженных артистов Латвийской ССР по годам присвоения звания.

1940-е

1942 
 Рудолфс Янович Берзиньш (1881—1949) — артист оперы (драматический тенор) и драмы, камерный певец, режиссёр, педагог
 Олга Андреевна Леяскалне (1904—1980) — актриса
 Элфрида Яновна Пакуле (1912—1991) — оперная певица (колоратурное сопрано)

1943 
 Леонид Давыдович Заходник (1912—1988) — оперный певец, педагог

1945 
 Александра Силантьевна Александрова-Нитавская (1905—1982) — актриса
 Александр Семёнович Астаров (1890—1956) — актёр
 Паула Карловна Балтабола (1891—1978) — актриса
 Николай Сергеевич Барабанов (1890—1970) — актёр
 Лилита Берзиня (1903—1983) — актриса
 Александр Михайлович Дашков (1914—2004) — оперный певец (бас)
 Жанис Микеливич Катлапс (1907—1968) — актёр
 Вера Яновна Крампе (1907—1977) — оперная певица (сопрано)
 Лидия Никитична Мельникова (1879—1955) — актриса
 Пётр Григорьевич Миловидов — директор Рижского цирка
 Янис Аугустович Осис (1895—1973) — актёр
 Артурс Юрьевич Филипсонс (1906—1950) — актёр
 Мирдза Карловна Шмитхене (1887—1978) — актриса
 Людмила Екабовна Шпилберга (1886—1947) — актриса
 Лилия Эрика (1893—1981) — актриса
 Элла Яновна Якобсоне (1885—1958) — актриса

1947 
 Элвира Кришьяновна Брамберга (1902—1979) — актриса
 Герман Израильевич Браун (1918—1979) — пианист, педагог
 Екатерина Осиповна Бунчук (1895—1968) — актриса
 Эмилия Яновна Виестуре (1891—1947) — актриса
 Александр Карлович Вилюманис (1910—1980) — оперный певец, профессор
 Александр Петрович Денисов (1902) — актёр
 Рихардс Кришьянович Зандерсонс (1910—1981) — актёр, режиссёр
 Эдгарс Янович Зиле (1908—1986) — актёр
 Анта Клинтс (1893—1970) — актриса
 Геннадий Петрович Крылов (1915—1982) — концертмейстер; баянист
 Леонид Янович Лейманис (1910—1974) — кинорежиссёр
 Анна Эрнестовна Лудиня (1906—1998) — актриса
 Арвидс Карлович Озолиньш (1908—1996) — артист балета
 Борис Индрикович Праудин (1908—1975) — театральный режиссёр
 Михаил Александрович Пярн (1904—1991) — театральный режиссёр
 Борис Германович Рощин (1897—1963) — режиссёр
 Шмитс, Луйс (1907—1985) — актёр

1948 
 Марина Лукьяновна Яцына (1913 -?) — певица

1949 
 Луция Албертовна Баумане (1905—1988) — актриса
 Эвалдс Янович Берзинскис (1891—1968) — виолончелист
 Рудолфс Микелевич Варкалис (1875—1966) — актёр
 Янис Матисович Грантиньш (1909—1974) — актёр
 Хербертс Вильгельмович Зоммерс (1895—1983) — актёр
 Милда Юльевна Клетниеце (1915—2008) — актриса
 Петерис Янович Луцис (1907—1991) — актёр
 Николай Янович Мурниекс (1904—1977) — режиссёр, театральный педагог
 Клементина Богуславовна Хибшова (1882—1957) — арфистка
 Волдемарс Карлович Шварцс (1884—1957) — актёр
 Эмма Яновна Эзериня (1898—1967) — актриса

1950-е

1950 
 Алфредс Екабович Видениекс (1908—2002) — актёр
 Владимир Яковлевич Глухов (1915—1996) — актёр
 Лилия Петровна Жвигуле (1902—1993) — актриса
 Михаил Николаевич Зиновьев (1893—1966)
 Креслиньш, Освальд (1911—1974) — актёр
 Кронберга, Эльвира Ансовна (1910—1978) — актриса
 Анце Силновска (1892—1982) — актриса
 Ольга Владимировна Скибинская-Фариновская (1902—1954) — актриса
 Виктория Ивановна Топоркова (1920—?) — актриса
 Николай Владимирович Фарин-Фариновский (1898—1985) — актёр
 Артур Фрицевич Фринберг(1916—1984) — певец
 Янис Эмильевич Хунхенс (1910—1986) — дирижёр
 Вольдемар Янович Чобур (1910—1981) — актёр
 Арвид Кришевич Янсонс (1914—1984) — дирижёр

1951 
 Анна Аугустовна Приеде (1920—2007) — артистка балета

1952 
 Анатолий Александрович Клячин (1921—1983)
 Иван Степанович Шеховцов (1922)

1954 
 Лудвигс Винцентович Барс (1911—1973) — актёр
 Елизавета Дмитриевна Ветрова-Коренева (1918—?) — актриса
 Велта Эйновна Вилциня (1928—1995) — артистка балета
 Жермена Леопольдовна Гейне-Вагнере (1923—2017) — певица (лирико-драматическое сопрано)
 Петерис Петрович Гравелис (1919—1995) — оперный певец (баритон)
 Зигрида Альбертовна Грисле (1911—1975) — актриса
 Вера Петровна Давидоне (1923—2006) — оперная певица
 Карпс Павлович Клетниекс (1910—1992) — актёр
 Арвидс Янович Клявиньш (1911—1963) — дирижёр
 Олга Ансовна Круминя (1909—1992) — актриса
 Вильгельм Людвигович Кумбергс (1884—1956) — контрабасист
 Велта Мартыновна Лине (1923—2012) — актриса
 Антонас Игнатьевич Маркунас (Антонио; 1915—1977) — артист цирка, клоун
 Казимир Петрович Плучс (Роланд; 1894—1975) — артист цирка, клоун
 Янина Дмитриевна Панкрате (1924—1997) — артистка балета
 Осип Антонович Петровскис (1904—?) — певец (тенор)
 Эдгарс Янович Плуксна (1908—1994) — певец (тенор)
 Лида Яновна Рубене (9 октября 1926 — 9 сентября 1997) — скрипачка
 Висвалдис Силениекс (1898—1960) — актёр
 Арнолдс Янович Скара (1907—1987) — оперный певец (тенор)
 Лидия Эдуардовна Фреймане (1920—1992) — актриса
 Вячеслав Иванович Широков (1914—1968) — певец (бас)
 Алексис Карлович Шлискевич (Леандро; 1904—1969) — артист цирка, клоун
 Алфредс Игнатьевич Яунушанс (1919—2008) — актёр, режиссёр

1955 
 Элвира Яновна Балдиня (1919 -?) — актриса
 Элза Баруне (1909—1974) — актриса
 Эрнестс Янович Бертовскис (1924—1996) — виолончелист
 Жения Сергеевна Бругане (1903—1985) — арфистка
 Гиртс Юрьевич Бумбиерис (1894—1973) — актёр
 Лидия Михайловна Бутина-Радченко (1907—1978) — актриса
 Вилис Юлиусович Вернерс (1906—1997) — актёр
 Георгий Андреевич Гладких (1922—1992) — актёр, народный артист РСФСР
 Альберт Янович Далга (1913 -?) — актёр
 Рудольф Николаевич Дамбран (1924—1984?) — актёр
 Артур Карлович Димитерс (1915—1986) — актёр
 Марина Зирдзиня (1912—1990) — актриса
 Алла Афанасьевна Исаева (1924) — актриса
 Калейс, Артур (1907—1999) — актёр театра и кино
 Виктор Алексеевич Коробков () — солист ансамбля песни и пляски Рижского Окружного дома офицеров
 Сергей Ильич Курлаев (1926) — солист ансамбля песни и пляски Рижского Окружного дома офицеров
 Александр Янович Лембергс (1921—1985) — балетмейстер
 Артурс Екабрвич Мадревичс (1901—1975) — скрипач
 Мисиньш, Харий (1917—1984) — актёр
 Арведс Карлович Михелсонс (1886—1961) — актёр
 Александр Михайлович Озеров (1911 -?) — актёр
 Бернхардс Карлович Приедитис (1900—1971) — актёр
 Игнатий Фёдорович Разуваев (1893—1958) — певец
 Сингаевская, Вера Филипповна (1923—2014) — актриса
 Николай Семёнович Спивак (1926)
 Николай Иванович Терехов (1906—1970)
 Евгения Павловна Томгорова (1915—?) — актриса
 Малвине Кришьяновна Устубе (1908—1995) — актриса

1956 
 Алма Абеле (1907—1984) актриса театра и кино.
 Артмане, Вия Фрицевна (1929—2008) — актриса
 Аустра Карловна Балдоне (1898—1971) — актриса
 Буне, Ирма Яновна (1911—1995) — актриса
 Херманис Ваздикс (1906—1994) — актёр
 Валтерс, Эвалдс (1894—1994) — актёр
 Мартиньш Фрицевич Вердиньш (1898—1979) — актёр
 Янис Микелевич Граудс (1904—1978) — солист балета
 Индулис Эдуардович Далманис (1922—1983) — скрипач
 Арвидс Фрицевич Звагулис (1920—2016) — скрипач
 Краснопёров, Иван Мефодьевич (1911—1989) — гобоист
 Рудольф Петрович Крейцумс (1900—1971) — актёр
 Янис Логинович Кубилис (1923) — актёр
 Артурс Янович Лепе (1911—1976) — оперный певец
 Эдуардс Карлович Меднис (1907—1993) — кларнетист
 Чеслав Эдуардович Михневич (1906—1979) — актёр
 Бенита Аугустовна Озолиня (1903—1984) — актриса
 Эвалдс Андреевич Озолс (1909—1981) — скрипач
 Эльза Яновна Радзиня (1917—2005), актриса театра и кино
 Михаил Васильевич Рудин (1893—1961) — актёр
 Карлис Карлович Себрис (1914—2009) — актёр
 Виталий Станиславович Станьков (1921—1984) — трубач
 Бернхардс Мартынович Тилтиньш (1913—1989) — альтист
 Янис Янович Упениекс (1888—1974) — музыкант
 Регина Станиславовна Фринберга (1928) — оперная певица, педагог
 Вилма Яновна Цируле (1923—2018) — пианистка
 Владимир Петрович Цуканов (1929—2021) — солист балета, балетмейстер
 Владимир Александрович Шаховской (1906—1977) — актёр
 Карлис Давыдович Штралс (1893—1965)
 Эдуардс Андреевич Якобсонс (1895—1962)

1957 
 Ефим Михайлович Кушнир (1907—1963) — певец оперетты
 Георгий Петрович Царёв (1915—1957) — актёр

1958 
 Агрий Робертович Аугшкап (1925—2006) — актёр
 Эмилия Карловна Берзиня (1903—1970) — актриса
 Арвидс Ансович Бриедис (1907—1958) — актёр
 Горин, Пётр Петрович (1930—2008) — актёр
 Николай Митрофанович Гринёв (1916 — после 1985) — певец
 Валентин Иванович Давиденко — певец
 Бронислав Сильвестрович Дзерук (1916—1977) — актёр
 Карлис Карлович Изартс (1894—1966) — тромбонист, педагог
 Анна Петровна Ковалёва (1919—1997) — актриса
 Юрий Николаевич Коноваленко (1928—1994) — танцор
 Евгения Николаевна Крылова (1925) — актриса
 Харий Янович Лиепиньш (1927—1998) — актёр
 Таливалдис Густавович Мациевскис (1926—1981) — актёр
 Ирмгарде Алфредовна Митревице (1909—1994) — актриса
 Густав Фрицевич Нейманис (1894—1961) — певец
 Карлис Петрович Пабрикс (1898—1977) — актёр
 Мария Александровна Подгурская (1924—1979) — актриса
 Харалдс Алфредович Ритенбергс (1932) — солист балета
 Николай Митрофанович Савков (1922) — дирижёр
 Георгий Петрович Тимофеев (1916—1991) — актёр
 Борис Цоневич Тихов (1920—2002) — актёр
 Вахтанг Давыдович Турманидзе (1916—1997) — актёр
 Микелис Микелевич Фишерс (1915—1983) — певец
 Павел Осипович Хомский (1925—2016) — театральный режиссёр
 Вера Николаевна Швецова (1929) — балерина
 Амалия Карловна Яунвалка (1908—1994) — актриса

1959 
 Петерис Янович Аболкалнс (1896—1970) — певец (тенор)
 Елена Николаевна Вилюмане (1908—1996) — пианистка, оперный концертмейстер
 Инара Карловна Гинтере (1934) — балерина
 Арнольд Янович Екабсонс (1902—1969) — певец (тенор)
 Екатерина Васильевна Киселёва (1900 -?) — актриса
 Эдуард Карлович Павулс (1929—2006) — актёр
 Юрий Николаевич Петровский (1905—?) — актёр
 Янис Адолфович Тис (1921—1980) — виолончелист

1960-е

1960 
 Александр Григорьевич Бессонов (1919—?) — актёр
 Дзидра Артуровна Ритенберга (1928—2003) — актриса, режиссёр
 Расма Микелевна Рога (1925—2012) — актриса

1961 
 Эдгарс Эрнестович Звея (1924—1986) — певец

1962 
 Сергей Порфирьевич Васильев (1909—1977)
 Ария Робертовна Пельше (1912—1985) — актриса
 Вероника Яновна Пилане (1929—2006) — певица, колоратурное сопрано
 Зинаида Павловна Смирнова (1919—?)

1963 
 Айя Артуровна Баумане (1932)
 Валентин Тихонович Блинов (1928—2005), артист балета, хореограф и педагог
 Жагата, Улдис Вилюмович (1928—2015), артист балета, хореограф

1964 
 София Артемьевна Демьянова (1921—?)
 Пётр Юдович Иванов (1892—?)
 Зента Робертовна Лепе (1925—?)
 Александр Иванович Матросов (1927)

1965 
 Таливалдис Петрович Аболиньш (1932—1991) — актёр
 Майгурс Юльевич Андерманис (1922—2011) — певец (баритон)
 Лайма Карловна Андерсоне-Силаре (1929) — певица (меццо-сопрано)
 Валентина Герасимовна Валевская (1905—1997) — актриса
 Леонарда Викторовна Дайне (1924) — певица (меццо-сопрано)
 Янис Оскарович Заберс (1935—1973) — певец (тенор)
 Карлис Карлович Зариньш (1930—2015) — певец (драматический тенор)
 Карл Карлович Изарт (1894—1965) — тромбонист
 Инта Рейнхолдовна Каруле (1939) — балерина
 Арвидс Эдуардович Клишанс (1934) — валторнист
 Янис Алексеевич Коциньш (1912—1998) — концертмейстер
 Дина Арвидовна Купле (1930—2010) — актриса
 Антра Арвидовна Лиедскалниня (1930—2000) — актриса
 Карлис Янович Лоренц (1921—1985) — актёр
 Алексей Алексеевич Михайлов (1927—1987) — актёр
 Вилхелмс Волдемарович Рушко (1922—1993) — артист оперетты
 Гунарс Алфредович Цилинскис (1931—1992) — актёр
 Артурс Бернхардович Экис (1933—2011) — артист балета
 Василий Гаврилович Яковлев (1913—1984) — актёр

1966 
 Полина Ивановна Карповская (1923—2005) — актриса
 Анта Круминя (1934) — актриса
 Велта Владимировна Скурстене (1930—2022) — актриса
 Илга Алфонсовна Тикнусе (1930—2015) — певица
 Эрика Николаевна Типайне (1923—2022) — певица
 Аделаида Ивановна Яворская (1933—2003) — актриса

1967 
 Инара Юльевна Абеле (1943) — артистка балета
 Гурий Владимирович Антипов (1935—1999) — певец (бас)
 Сергей Алексеевич Антоновский (1920—?)
 Рима Яновна Буле (1930) — пианистка-концертмейстер
 Марис Лаймонович Виллеруш (1936) — виолончелист
 Илзе Екабовна Граубиня (1941—2001) — пианистка и музыкальный педагог
 Хилда Робертовна Жигуре (1918—2022) — актриса
 Андрей Иванович Куделин (1922) — артист цирка, партерный акробат
 Елена Ивановна Куделина (1921) — артистка цирка, партерный акробат
 Эдгарс Янович Лиепиньш (1929—1995) — актёр
 Юрий Асланович Саркисов (1929)
 Петерис Петрович Сиполниекс (1913—1984) — органист
 Римма Гавриловна Солнцева (1930—2017) — актриса
 Татьяна Терентьевна Хитаришвили (1929—2016) — актриса кукольного театра

1968 
 Михаил Николаевич Ишханов (1918—?)

1969 
 Имантс Эрнестович Алдерманис (1930)
 Марта Гаджиевна Билалова (1941—1980)
 Харалдс Оскарович Бирзниекс (1929)
 Алфонс Андреевич Виркаус (1909 — ?)
 Неллия Яновна Далга (1918—1983)
 Робертс Робертович Зебергс (1933)
 Инга Калея (1923)
 Юрис Гербертович Леяскалнс (1935—2006) — актёр
 Эрикс Петрович Мурниекс (1921 - ?)
 Михаил Васильевич Никитин (1921—1979)
 Хелена Андреевна Романова (1929)
 Янис Янович Самаускис (1937)
 Аустра Михелевна Тауриня (1927)
 Эрика Юльевна Ферда (1914—1997) — актриса
 Маргарита Янсоне (1910—1974)

1970-е

1970 
 Анатолий Вячеславович Васильев (1938)
 Рита Петровна Зелмане (1934)
 Раина Борисовна Праудина (1935)
 Элеонора Иоанновна Тестелец (1937)
 Силвия Фёдоровна Хейне (1937)
 Николай Васильевич Чин (1923)
 Яканс, Вайронис (1927—2008), актёр

1971 
 Владимир Владимирович Боголюбов (1923)
 Инара Робертовна Иевиня (1937)
 Екабс Индрикович Креслиньш (1927)
 Нина Яновна Леймане (1921—1999)
 Гунарс Карлович Плаценс (1927)
 Скулме, Валентинс (1922—1989) — актёр
 Зигрида Язеповна Стунгуре (1928—2010) — актриса
 Ренате Карловна Штейнберга (1937—2019)
 Ольгертс Донатович Шустс (1927)

1973 
 Эрикс Янович Бритиньш (1923—2010)
 Олга Петровна Дреге (1938) — актриса
 Элеонора Антоновна Дуда (1927—2007) — актриса
 Мара Карловна Земдега (1935) — актриса
 Незнамова, Нина Фатеевна (1943) — актриса
 Гиртс Александрович Яковлев (1940) — актёр

1974 
 Степан Карпович Денисов (1941)
 Янис Юльевич Зариньш (1936—2000)
 Леонид Янович Лоцениекс (1926—2010)
 Эдгарс Янович Сукурс (1928—2009) — актёр

1975 
 Луиза Александровна Андрушевица (1936)
 Геннадий Николаевич Горбанев (1950)
 Валдис Вилхельмович Зариньш (1942)
 Анатолий Маркович Савченко (1933—1998)
 Леонардс Станиславович Стродс (1937—2003)
 Зита Евгеньевна Дрейере (Эррс) (1952), балерина
 Евгений Иванович Юрьев (1938)

1976 
 Глебова, Жанна Ивановна (1950) — певица (сопрано), актриса оперетты
 Иванычев, Евгений Иванович (1937) — актёр
 Аусма Викторовна Кантане (1941—2022) — актриса
 Янис Эдуардович Клишанс (1943) — трубач
 Андрей Оскарович Крашаускис-Краузе (1942) кларнетист
 Михаил Петрович Кублинскис (1939—2020)
 Марк Борисович Лебедев (1937)
 Андрис Александрович Мелнбардис (1946)
 Карлис Карлович Миесниекс (1938)
 Владимир Андреевич Никонов (1930—1988), гобоист
 Солвейга Павловна Рая (1944)
 Лариса Васильевна Туисова (1948)
 Модрис Янович Церс (1946)

1977 
 Маргарита Васильевна Вилцане (1940) — эстрадная певица
 Улдис Теодорович Думпис (1943) — актёр
 Анда Карловна Зайце (1941) — актриса
 Элза Юрьевна Звиргдзиня (1927)

1978 
 Доминик Язепович Вайводс (1937)
 Байба Волдемаровна Екшиня (1943)
 Валериан Владимирович Казимировский (1937)
 Астрида Юрьевна Кайриша (1941 - 2021) — актриса
 Лора Георгиевна Любченко (1950) — солистка балета Латвийской Национальной оперы
 Вилнис Микелевич Пелненс (1944 - 2006)
 Андрейс Андреевич Сенаколс (1939)
 Инта Петровна Спановска (1935)
 Юрис Эрнестович Стренга (1937) — актёр, режиссёр
 Вера Эмильевна Шнейдере (1929—2005)

1979 
 Интс Янович Буранс (1941—2008) — актёр
 Людмила Ивановна Голубева — актриса
 Родион Александрович Гордиенко (1935—2017) — актёр
 Виталий Станиславович Куташевский (1947)
 Вилнис Микилевич Пелнепс (р. 1944), гобоист

1980-е

1980 
 Галина Леонидовна Жукова (1927—?)
 Марк Иванович Ивлев (1939) — певец (тенор) и музыкальный педагог
 Владимир Еремеевич Окунь (1943)
 Леонора Петровна Ратниеце (1936)
 Александр Иванович Румянцев (1952)
 Гертруда Лабренцовна Яксоне (1924—?)

1981 
 Лигита Теодоровна Земберга (1942)
 Виктор Алексеевич Лузянин (1928)
 Александр Донатович Майзукс (1928—2000)
 Гиртс Янович Паже (1947), кларнетист
 Виктор Алексеевич Плют (1935—1997)
 Имантс Оскарович Скрастиньш (1941)
 Вилнис Фрицевич Страутиньш (1939), флейтист

1982 
 Николай Иванович Бочкун (1944) — певец оперетты
 Элга Волдемаровна Брахмане (1946) — певица (сопрано)оперы
 Рута Эвалдовна Винтуле (1944) — пианистка
 Астра Карловна Креслиня (1940) певица
 Нора Альфоновна Новик (1941—2009) — пианистка и музыкальный педагог
 Зигрида Отовна Рутиня (1931)
 Раффи Испирович Хараджанян (1944) — пианист, музыковед и музыкальный педагог

1983 
 Лита Карловна Бейре (1952)
 Гунар Владиславович Каткевич (1946)
 Анатолий Яковлевич Кричевский (1929)
 Озолиня, Лилита Арвидовна (1947), актриса
 Тамара Афанасьевна Мусина (1939)
 Улдис Янович Пуцитис (1937−2000) — актёр
 Даце Яновна Скадиня (1941)

1984 
 Ирина Викторовна Фёдорова (1941)

1985 
 Айя Кукуле (р. 1956) — эстрадная певица

1986 
 Лигита Девица (р.1940) — актриса

1987 
 Берзиньш, Освальд (1924—1989) — актёр
 Зандберг, Вальдемар (1927—1994) — актёр
 Лоренц, Виктор (1927—1992) — актёр

1988 
 Леон Криванс (1938—2020) — актёр

1989 
 Айвар Лейманис (1958) — солист балета
 Аквелина Ливмане (1951) — актриса

Литература 
 «Латвийская Советская энциклопедия», главная редакция энциклопедий, Рига 1985 г.  (все персоналии до 1985 года сверены с этим изданием)

Примечания

См. также 
Список народных артистов Латвийской ССР

 
Заслуженные артисты Латвийской ССР